O Futebol Clube Belo Horizonte é um clube multi-esportivo de Juncalinho da Ilha de São Nicolau em Cabo Verde. Há no clube departamentos que incluem futebol.

História
Belo Horizonte fundado em 1966 é clube es segundo mais antigo em ilha. O clube comemora na 10ª aniversario em 1976, uma ano depois independência e 25ª aniversario em 1991.

Belo Horizonte venceu o primeiro título de taça insular em 2006 e o primeiro título de torneiro de abertura em 2007.  O clube participou da taça nacional em 2009.  FC Belop Horizonte clube possui 3 títulos de taças regionais, uma super taça regional, venceu em 2015 no jogo contra o campeão FC Ultramarina e 3 títulos de torneios de aberturas.

Belo Horizonte comemora seu quinquagésimo aniversário em 2016.

Na 5ª temporada em 2016, o clube terminou em terceiro. Na temporada de 2016-17, terminou na 7ª posição com 11 pontos, 2 vitórias, 7 derrotas e 13 gols.  Na próxima temporada, Belo Horizonte venceu o único título da ilha e jogou em campeonato nacional no Grupo B com outros três clubes, Scorpion Vermelho, Sport Clube Morabeza e Os Foguetões. Belo Horizonte finalizou em terceiro e perdeu uma apresentada em meias-finais. Além disso, foi o clube que recebeu mais gols em fase grupo (temporada regular) em campeonato nacional de 2018.

Estádio

O clube joga no Estádio João de Deus Lopes da Silva com capacidade de 1.000 pessoas. Outros clubes populares jogam no estádio incluindo-se SC Atlético e Desportivo Ribeira Brava.

Títulos 
Liga Insular de São Nicolau: 1
2017/18

 Taça de São Nicolau: 3
2005/06, 2008/09, 2014/15

 Super Taça de São Nicolau: 1
2014/15

 Tourneio Abertura de São Nicolau: 3
2006/07, 2010/11 2015/16

Futebol

Palmarés

Classificações regionals

Estatísticas
Melhor posição na taça: 3a - Primerio Etapa (nacional)
Melhor posição na torneio de abertura: 1a
Apresentatas na campeonato nacional: Um, em 2017
Apresentadas na competições das super taças regionais: 2
Apresentadas na taças:
Nacional: 1
Regional: 13
Jogos totais: 6 (nacional)
Vences totais: 2 (nacional)
Gols totais: 9 (nacional)
Pontos totais: 9 (nacional)
Derrota total: 1 (nacional)

Notas

Ligações externas 
 Sítio blogue de FC Belo Horizonte
Belo Horizonte na Facebook
 FC Belo Horizonte na Sports Mídia

Clubes de futebol de Cabo Verde
São Nicolau (Cabo Verde)
Liga Insular de São Nicolau
Clubes de futebol fundados em 1966